Urbicus est un anthroponyme d'origine latine notamment porté par :

 Urbicus, un aurige ou agitator romain ;
 Urbicus, un gladiateur romain ;
 Urbicus, évêque de Clermont vers 300 ;
 Urbicus, évêque de Riez vers 600.

Voir aussi 
 Quintus Lollius Urbicus

Homonymie de nom romain
Homonymie de prénom